Largogo peut désigner :
Largogo, une commune du département de Tougan au Burkina Faso
Largogo, une commune du département de Yaba au Burkina Faso

Homonymie de localités